Île du Château peut faire référence à :
 l'Île du Château, une île sur la Bès appartenant à la commune de Fridefont ;
 l'Île du Château, une île des Îles Kerguelen ;
 l'Île du Château, une île sur la Saône appartenant à la commune de Verdun-sur-le-Doubs ;
 l'Île du Château, une île sur la Seine appartenant à la commune des Andelys ;
 l'Île du Château d'If, une île de l'archipel du Frioul ;
 l'Île du Château de Vyborg, une île du golfe de Finlande située en Russie ;

 l'Île du Château-Neuf, une île des Côtes-d'Armor, au large de Port-Blanc (Penvénan).